Het ATP-toernooi van Newport 2019 (met de officiële naam Dell Technologies Hall of Fame Open 2019) werd van 15 tot en met 21 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van de International Tennis Hall of Fame in de Amerikaanse plaats Newport.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Newport
ATP-toernooi van Newport